Рези́новый де́душка:
 Резиновый дедушка — второстепенный персонаж романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».
 Резиновый дедушка — рок-группа из Челябинска, возглавляемая Юрием Богатенковым.